

Приішимка — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Приішимка — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Приішимка — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область